Инфантация — древний религиозный обычай, ещё сохранившийся у иаковитов и в Эфиопии, предлагать принимаемым в число верующих после крещения мёд и молоко.

Об инфантации упоминает Тертуллиан (adv. Marcion. I,14), называя её mellis et lactis societas — общение меда и молока.

Литература 
 

Христианство